Dietrich In der Halden ist der Name folgender Personen:

* Dietrich In der Halden (Politiker, vor 1444) (vor 1444–nach 1485), Schweizer Politiker, Landammann
 Dietrich In der Halden (Politiker, vor 1468) (vor 1468–nach 1497), Schweizer Politiker, Landammann
 Dietrich In der Halden (Politiker, 1512) (1512–1583), Schweizer Politiker, Landammann